Het Afrikaans kampioenschap voetbal 2021 was de 33ste editie van het Afrikaans kampioenschap voetbal, een voetbaltoernooi voor Afrikaanse voetbalelftallen. Kameroen was het gastland, gekozen door het uitvoerend comité van de Confédération Africaine de Football (CAF). Algerije was de titelhouder, maar wist deze niet te verdedigen. Senegal won het toernooi, in de finale werd Egypte na strafschoppen verslagen. Kameroen werd derde.

Het toernooi zou aanvankelijk in de zomer van 2021 worden gehouden, maar door de coronapandemie moest dit worden uitgesteld. Op 31 maart 2021 bevestigde het uitvoerend comité van het CAF de voorgestelde data voor de organisatie van de loting op 25 juni 2021 en voor het eindtoernooi 2021 in Kameroen van 9 januari tot 6 februari 2022.

Keuze gastland
Na een vergadering van het uitvoerend comité van de CAF op 24 januari 2014 werd bekendgemaakt dat drie landen zich kandidaat hadden gesteld voor de organisatie in 2021. De gastlanden voor de toernooien van 2017 tot en met 2023 werden gekozen in april 2015. Dit toernooi werd toegekend aan Ivoorkust.

Later werd Kameroen aangewezen als gastland. Kameroen zou het toernooi in 2019 organiseren maar werd vervangen door Egypte, omdat men twijfel had of Kameroen het toernooi wel kon organiseren. Kameroen schoof daarom door naar het toernooi van 2021. Ivoorkust schoof op zijn beurt weer door naar 2023.

Kwalificatie

Gekwalificeerde landen

<div id="1">1 Vetgedrukt betekent dat het land kampioen werd van dat toernooi.
<div id="2">2 Schuin betekent dat het land het toernooi dat jaar organiseerde.

Speelsteden
Omdat de Afrika Cup uitgebreid werd van 16 naar 24 teams waren er minimaal zes stadions nodig. De wedstrijden vonden plaats in de steden Yaoundé, Douala, Garoua, Limbe en Bafoussam. Voor het toernooi zijn het Paul Biyastadion en Ahmadou Ahidjostadion in de hoofdstad Yaoundé geselecteerd. De overige steden leveren één stadion. Het Japomastadion in Douala, het Limbestadion in Limbe, het Kouekongstadion in Bafoussam en ten slotte het Roumdé Adjiastadion in Garoua.

Scheidsrechters
De volgende lijst van scheidsrechters werden geselecteerd voor dit toernooi.

Loting

De loting zou plaatsvinden op 25 juni 2021. Een aantal weken ervoor werd echter bekendgemaakt dat op verzoek van de Kameroense organisatie, the Local Organizing Committee (LOC), deze loting werd uitgesteld. De reden die genoemd werd waren de logistieke problemen, veroorzaakt door de coronapandemie. De nieuwe datum die werd genoemd was 15 augustus 2021.  Bij de loting werden de deelnemende landen verdeeld over vier potten. De vier sterkste landen, titelhouder en gastland werden in pot 1 geplaatst. De overige landen werden, op basis van sterkte, verdeeld over potten 2 tot en met 4. Bij de loting werd voor iedere poule uit iedere pot een land getrokken.

Potten

De volgende verdeling werd gemaakt op basis van de loting.
Groepen

Groepsfase
De eerste twee landen uit iedere poule plaatsten zich voor de volgende ronde. Daarnaast mochten ook de beste vier derde plaatsen naar de volgende ronde. Bij de bepaling van de eindstand golden de volgende tiebreakers als landen gelijk eindigden in punten:
Punten behaald in de onderlinge wedstrijden;
Doelsaldo van de resultaten in de onderlinge wedstrijden;
Meeste doelpunten gescoord in de onderlinge wedstrijden;
Als meer dan twee landen gelijk eindigen, en als bovenstaande criteria geen "winnend" land opleveren wordt gekeken naar de volgende tiebreakers;
Doelsaldo van de resultaten van alle groepswedstrijden;
Meeste doelpunten gescoord in alle groepswedstrijden;
Loting

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Groep F

Stand derde geplaatste teams
De vier beste derde geplaatste teams gaan door naar de volgende ronde.

Knock-outfase

Achtste finales

Kwartfinales

Halve finales

Troostfinale

Finale

Doelpuntenmakers
8 doelpunten
  Vincent Aboubakar

5 doelpunten
  Karl Toko Ekambi

3 doelpunten

2 doelpunten

1 doelpunt

1 eigen doelpunt

Externe links

2021
Voetbal in 2022
Voetbal in Kameroen
Sportevenement in Kameroen